Wolka ist ein Ortsname und bezeichnet:
 Wolka, 1938 bis 1945 Großkarlshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Orłowska (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wolka, 1938 bis 1945 Georgsheide, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, nach 1945: Wólka Wielbarska, untergegangener Ort im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Wolka, 1938 bis 1945 Spittel, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wolka, historischer Name von Valča, Dorf im Okres Martin, Žilinský kraj, Slowakei

Siehe auch: 
 Wólka
 Wolken